Włostowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Włostowice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Włostowice, un district de la ville de Puławy dans la voïvodie de Lublin
 Włostowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Włostowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne